Manlius – rzymskie nazwisko rodowe, jeden z najstarszych rodów patrycjuszowskich, do którego należeli m.in.:
 Tytus Manliusz Torkwatus (IV w. p.n.e.) – rzymski konsul i dwukrotny dyktator
 Gnejusz Manliusz Wulson (III–II w. p.n.e.) – rzymski konsul
 Marek Manliusz Kapitolinus (V–IV w. p.n.e.) – rzymski konsul

Miejscowości w USA:
 Manlius – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Manlius – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Manlius – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Manlius (ang. Manlius Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Manlius (ang. Manlius Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Manlius (ang. Manlius Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Manlius (ang. Manlius Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga